Штат (от  — государство), может означать:
 Штат  — административно-территориальная единица с внутренним самоуправлением, с определённым суверенитетом, в США, странах Латинской Америки, в Австралии, в Индии, и так далее.
 Штат — постоянный состав работников какого-нибудь учреждения.
 Штат — нарукавный знак различия, установленный в Военно-Морском Флоте.
 Штат — просторечное название организационно-штатной структуры формирования, упрощённое название организационно-штатной структуры (ОШС) в военном деле России.

См. также 
 Штатное расписание
 Штатная расстановка